Christophe Aubert était un guitariste français né le  à Chatou et décédé le  dans un accident de voiture. Il commence sa carrière de musicien au sein de Cadence en compagnie de Michel Aymé et Gérald Manceau, puis rejoint en compagnie de Michel Aymé le groupe Plaisir Chromé qui publie en 1979 un album éponyme. Il devient guitariste de Johnny Hallyday en 1979 avant d'intégrer les rangs de Warning en 1980. Christophe Aubert publia en 1993 un premier album solo intitulé Rêve d'un Rêve.

Discographie

Plaisir Chromé
 Plaisir Chromé, Philips 9101 248, 1979, LP
 Barre-Toi / Trop Tard, Philips 6172 256, 1979, 45T/7" SP

Johnny Hallyday
 Johnny Hallyday : Pavillon de Paris 79

Warning

 Warning I, 1981
 Warning II, 1982
 Warning Metamorphose, 1984

Christophe Aubert
 Rêve d'un Rêve, 1993

Vidéographie 
 Johnny Hallyday : DVD Live Pavillon De Paris 1979

Naissance en février 1959
Décès en août 1994
Guitariste de hard rock
Décès à 35 ans